Fritz Brupbacher (1874-1945), médecin, psychiatre, écrivain, syndicaliste et militant socialiste libertaire et antimilitariste suisse.
 Joëlle Brupbacher (1978-2011), alpiniste suisse.
 Paulette Brupbacher (1880-1967), médecin et féministe libertaire russe puis suisse.
 Stefan Brupbacher (1967-), directeur d’association et homme politique suisse.

Patronyme suisse